Inverter (/: Wandler) bezeichnet:

 in der Digitaltechnik ein Gatter mit einem Eingang und einem Ausgang, siehe Nicht-Gatter
 in der elektrischen Energietechnik einen Umrichter oder Wechselrichter:
 Gerät zum elektrischen Schweißen, siehe Schweißinverter
 Kurzbezeichnung für eine Technik bei Klimaanlagen, bei der die Arbeitsleistung des Klimakompressors durch einen Frequenzumrichter gesteuert wird, siehe Klimaanlage#Kältemaschinen
 CCFL-Inverter für die Stromversorgung von Kaltkathodenröhren (beispielsweise in LC-Monitoren)
 Kurzbezeichnung der Regelung der Leistung eines Mikrowellenherdes mittels Schaltnetzteil
 einen Bildverstärker, bei dem das Ausgangsbild „auf dem Kopf“ steht

Siehe auch:
 Inversion
 
 Inverswandler, in der Leistungselektronik eine Form von Gleichspannungswandler.